Габровица може да се односи на:
 Габровица (Трст)
 Габровица (Удине)